„Јуначко колено” је југословенска телевизијска серија снимљена 1984. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Душко Јовановић || Никола Карев (6 еп. 1984)
|-
|Милица Стојанова || Марија Карева (6 еп. 1984)
|-
|Ацо Јовановски || Јанаки Карев (6 еп. 1984)
|-
|Јорданчо Чевревски || Нуне (6 еп. 1984)
|-
|Ђорђи Тодоровски || (6 еп. 1984)
|-
|Крсте Јовановски || (6 еп. 1984)
|-
|Гоце Тодоровски || Кире (6 еп. 1984)
|-
|Горан Илић || (6 еп. 1984)
|-
|Ацо Ђорчев || Гјузбасијата (5 еп. 1984)
|-
|Илија Милчин || Кајмакамот (5 еп. 1984)
|-
|Ненад Стојановски || Учителот (5 еп. 1984)
|-
|Филимен Џинај || (4 еп. 1984)
|-
|Димитар Гешовски || (4 еп. 1984)
|-
|Ђорђи Колозов || Исмаил Цакре (3 еп. 1984)
|-
|Џемаил Максут || Али Саит Ефенди (3 еп. 1984)
|-
|Благоја Стефановски || (3 еп. 1984)
|-
|Блаже Алексоски || (3 еп. 1984)
|-
|Ацо Видиков || (3 еп. 1984)
|-
|Борис Стојчев || (3 еп. 1984)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Кирил Псалтиров || (3 еп. 1984)
|-
|Гоце Влахов || (3 еп. 1984)
|-
|Илија Струмениковски || (3 еп. 1984)
|-
|Миодраг Саурек || (3 еп. 1984)
|-
|Ацо Стефановски || (2 еп. 1984)
|-
|Јосиф Јосифовски || (2 еп. 1984)
|-
|Алеко Протогеров || (2 еп. 1984)
|-
|Менде Марковски || (2 еп. 1984)
|-
|Љупчо Петрушевски || (2 еп. 1984)
|-
|Вашо Ангелов || (2 еп. 1984)
|-
|Шенка Колозова || (2 еп. 1984)
|-
|Стојан Гогов || (2 еп. 1984)
|-
|Благоја Ивчевски || (2 еп. 1984)
|-
|Цане Настески || (2 еп. 1984)
|-
|Трајче Иваноски || (2 еп. 1984)
|-
|Вукан Димевски || (1 еп. 1984)
|-
|Тодор Николовски || (1 еп. 1984)
|-
|Стојна Костовска || (1 еп. 1984)
|-
|Аце Михајловски || (1 еп. 1984)
|-
|Вашо Ангеловски || (1 еп. 1984)
|-
|Петар Стојковски || (1 еп. 1984)
|-
|Станко Стоилков || (1 еп. 1984)
|-
|Иван Котевски || (1 еп. 1984)
|-
|Илко Стефановски || (1 еп. 1984)
|-
|Лазе Атанасов || (1 еп. 1984)
|-
|Сребре Гјаковски || (1 еп. 1984)
|-
|Зија Бериша || (1 еп. 1984)
|-
|Михајло Петровски || (1 еп. 1984)
|-
|Ристо Мајсторов || (1 еп. 1984)
|-
|Киро Боев || (1 еп. 1984)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије